Oblate steht für:
 Oblate, ein Gebäck
 weltliche Person, die ein Leben nach dem Geist einer bestimmten Ordensregel führt; siehe Oblation (Orden) 
 im Mittelalter ein einem Kloster übergebenes Kind; siehe Oblation (Kloster)
 Ein Mitglied eines Ordens der Oblaten oder der Oblatinnen
 Glanzbild
 Oblatenkapsel, Arzneiform
 Polnische Weihnachtsoblate
 Siegeloblate, ein Hilfsmittel der notariellen Beurkundung

Siehe auch:
 Oblat
 Oblaten